Alvise Donati (v. 1450-1534), un peintre italien ;
 Alessandro Donati (1584-1640), un  jésuite et humaniste italien.
 Angelo Donati (1885-1960), un banquier et philanthrope italien ;
 Célestine Donati (1848-1925), une religieuse italienne ;
 Corso Donati  (?-1308), un seigneur, chef militaire et homme politique florentin ;
 Danilo Donati (1926-2001), un costumier italien ;
 Enrico Donati (1909-2008), un peintre et sculpteur américain d'origine italienne ;
 Forese Donati (mort en 1296), noble italien ;
 Gemma Donati (1329-1332) l'épouse de Dante Alighieri ;
 Giovanni Battista Donati (1826-1873), un astronome italien ;
 Giuseppe Donati (1836-1925), l'inventeur de l'ocarina ;
 Ignazio Donati (c. 1570-1638), un compositeur italien ;
 Ines Donati (1900-1924), une militante fasciste italienne ;
 Jean-François Donati (né en 1965), un astrophysicien français, directeur de recherche au CNRS ;
 Maria Donati (1898-1966), une actrice italienne ;
 Pierpaolo Donati (né en 1946), un universitaire italien, père de la sociologie relationnelle ;
 Sandro Donati (né en 1947), un scientifique sportif italien ;
 Sergio Donati (1933-), un écrivain et scénariste italien ;
 Tiziana Tosca Donati  (1967-?), une chanteuse italienne ;
 Virgil Donati (né en 1958), un batteur australien ;
 Vitaliano Donati (1717-1762), un botaniste italien.

Sportifs 
 Adrien Vigne-Donati (1984-), est un joueur de rugby à XV français ;
 Aldo Donati (1910-1984), était un footballeur italien ;
 Alessandro Donati (1979-), est un cycliste italien ;
 Constandino Donati (1932-), est un ancien cycliste italien ;
 Giulio Donati (1990-), est un footballeur italien ;
 Luciano Donati (1954-), est un ancien cycliste italien ;
 Massimiliano Donati (1979-), est un athlète italien, spécialiste du sprint ;
  (homonymie)
 Roberto Donati (1983-), est un athlète italien, spécialiste du sprint ;
 Tyler Donati (1986-) est un joueur canadien de hockey sur glace ;
 William Donati (1946-), est un ancien cycliste italien.

Voir aussi 
 (16682) Donati, un astéroïde de la ceinture principale d'astéroïdes.
 Palazzo Donati, palais du centre historique de Florence, en Italie.

Patronyme italien